Топоніми
 Горська (Болгарія) — село.
 Горська республіка

Горська — жіноча форма слов'янського прізвища Горський. Персоналії:
 Горська Алла Олександрівна (*18 вересня 1929, Ялта — †28 листопада 1970, Васильків) — художниця-шістдесятник — українська художниця і відомий діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні.
 Горська Ольга Георгіївна (1888—1973) — українська театральна актриса.
 Горська Розалія Григорівна (1891—1984) — співачка (лірико-колоратурне сопрано), педагог.
 Горська Тамара (нар. 1968 року у Вінніпезі, Канада) — тележурналістка (США).

Інше

 Горська (платформа)

Слов'янські прізвища